Tibble kan avse:

För en bakgrund till ortnamnet Tibble, se -böle
 Tibble, Täby kommun – en stadsdel i Täby.
 Tibble, Leksands kommun – en by i Leksands kommun.
Tibble, Västerås kommun - en bebyggelse i Västerås kommun

Uppsala kommun
 Tibble, Rasbokils socken – en småort i Uppsala kommun, Rasbokils socken
 Tibbleby – en by i Skogstibble socken, Uppsala kommun
 Långtibble – en by i Vänge socken, Uppsala kommun
 Tibble, Björklinge socken – en by i Björklinge socken

Enköpings kommun
 Tibble, Simtuna socken – en by i Simtuna socken, Enköpings kommun
 Tibble, Litslena socken – en by i Litslena socken, Enköpings kommun
 Tibble, Tillinge socken – en by i Tillinge socken som också ingår i småorten Tibble och Lundby, Enköpings kommun.
 Tibble, Torstuna socken – en by i Torstuna socken

Knivsta kommun
 Tibble, Vassunda socken – i Vassunda socken – Knivsta kommun
 Tibble, Husby-Långhundra – i Husby-Långhundra socken – Knivsta kommun

Upplands-Bro kommun
Tibble - socken och tidigare kommun och församling i Upplands-Bro kommun som 1886 bytte namn till Håbo-Tibble  
 Håbo-Tibble socken – en socken i Uppland
 Håbo-Tibble landskommun –  en tidigare kommun i Uppsala län
 Håbo-Tibble församling – en tidigare församling i Uppsala stift
Håbo-Tibble kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Bro församling i Uppsala stift
 Håbo-Tibble kyrkby – en tätort i Upplands-Bro kommun
 Håbo-Tibble distrikt – ett distrikt i Upplands-Bro kommun och Stockholms län
 Tibble, Västra Ryd – by i Västra Ryds socken, Uppland
 Tibble, Låssa – by i Låssa socken
 Tibble, Stockholms-Näs – by i Stockholms-Näs socken